Белозёров Борис Павлович (род. 6 марта 1934 года,  Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области) — специалист в области технологий машиностроения, доктор технических наук, профессор кафедры «Машины и аппараты химических производств» (МАХП) Северского технологического института Национального исследовательского ядерного университета Московского инженерно-физического института (МИФИ), профессор кафедры механики и инженерной графики (МиИГ) Юргинского технологического института ТПУ, академик Международной Академии безопасности жизнедеятельности и экологии, член-корреспондент Томского филиала Российской Инженерной Академии.

Биография 
Белозёров Борис Павлович родился 6 марта 1934 года в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области в семье служащих. Его отец, Белозёров Павел Яковлевич, работал бухгалтером, мать, Власова Валентина Николаевна — домохозяйка.

Борис Павлович учился в средней школе № 10 города Ленинск-Кузнецкий. В 1957 году окончил механический факультет Томского политехнического института (ПТИ, ТПУ), получив специальность «Технология машиностроения, станки и режущий инструмент». Продолжил образование в аспирантуре Томского политехнического института на кафедре № 24 физико-технического факультета. В 1963 году окончил аспирантуру и в 1964 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1986 году защитил докторскую диссертацию в Московском текстильном институте.

По окончании учебы, с 1957 по 1960 год работал в отделе главного конструктора учреждения п/я 153, в 1964 году перевелся на работу заместителем главного конструктора, одновременно работал заведующим кафедрой МАХП Отделения № 1 ТПИ. В 1969 году перевелся на работу в город Чернигов во Всесоюзный НИИ машин для производства синтетических волокон. С 1987 года работал заведующим кафедрой в Черниговском филиале Киевского политехнического института.

С 1996 года Борис Павлович на должности профессора кафедры «Машины и аппараты химических производств» Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, с 2006 года является профессором кафедры механики и инженерной графики Юргинского технологического института ТПУ.

Своими учителями и наставниками считает профессоров М. Ф. Полетика, А. М. Розенберга, главного инженера СХК Н. С. Осипова, главного конструктора СХК, лауреата Ленинской премии В. П. Коробцева.

Научная деятельность 
Область научных интересов: нетканые материалы из расплава полимеров, из волокон и волокнистых отходов, технологии и оборудование для реконструкции основных производств СХК. В свое время Борис Павлович участвовал в работах по механизации и автоматизации производственных процессов, в создании фторидных производств и оборудования для заводов СХК, при его участии был создан автомат для сортировки блоков промышленных ядерных реакторов.

Библиография 
 Справочник конструктора: Справочно-методическое пособие / Под ред. И. И. Матюшева.- Спб.: Политехника, 2006.-1027 с.
 Белозёров Б. П., Гузеев В. В., Перепелкин К. Е. Свойства, применение и технология переработки пластических масс и композиционных материалов: Учебное пособие.- Томск: Изд-во НТЛ, 2004.-224 с. (гриф УМО Минобразования).
 Белозёров Б. П., Логвинова Н. А., Фисоченко Е. Г. Основы создания машин: Учебное пособие.- Юрга: издательство ЮТИ ТПУ, 2007.
 Белозёров Б. П., Брит Н. В. Инновационный менеджмент.- Северск: изд-во СГТА, 2007.
 Белозёров Б. П., Ефременков А. Б. Курсовое проектирование по технологии машиностроения.- Томск: издательство ТПУ, 2008.

Семья 
Белозёров Борис Павлович женат, имеет дочь.

Литература 
 Профессора Томского политехнического университета 1991-1997гг.: Биографический сборник/Составители и отв. Редакторы А.В. Гагарин, В.Я. Ушаков. – Томск: Изд-во НТЛ, 1998 – 292 стр.

Ссылки 
 Белозеров Борис Павлович 

Выпускники Томского политехнического университета
Преподаватели Томского политехнического университета